Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (також відомий як Lift Yr. Skinny Fists Like Antennas to Heaven! та Levez Vos Skinny Fists Comme Antennas to Heaven) - подвійний альбом канадської пост-рок групи Godspeed You! Black Emperor, випущений в 2000 році.

Список композицій 
Диск №1

Диск №2

Примітки

Посилання